Das Players Tour Championship 2010/11 – Event 3 war ein Snooker-Turnier, das vom 6. bis 8. August 2010 in der World Snooker Academy in Sheffield ausgetragen wurde. Es war das dritte Turnier der Players Tour Championship (PTC) innerhalb von zwei Monaten an selber Stelle.

Wie einen Monat zuvor standen zwei Engländer im Finale: Tom Ford holte sich den Turniersieg mit 4:0 gegen Jack Lisowski. Für beide war es das erste Main-Tour-Finale ihrer Karriere.

Vorrunde 
90 Profispieler und 76 Amateure hatten für das Turnier gemeldet. Wegen der steigenden Zahl der Profis gab es nur noch 38 freie Plätze im Hauptturnier. Deshalb wurde die Qualifikation der Amateure diesmal in zwei Runden entschieden. Allerdings fand diese Vorauswahl anders als zuvor nicht am Tag vor Turnierbeginn, sondern bereits 2 Wochen vorher, am 24. Juli statt. Dies führte dazu, dass 9 Amateure ihre Teilnahme nachträglich absagten.

Runde 1

Runde 2 

|

|}
|}

Hauptturnier 
Ab 6. August wurde in Sheffield das Hauptturnier mit 128 Teilnehmern ausgetragen. Am Freitag spielte die obere Hälfte der Setzliste, am Samstag die untere Hälfte. Es wurden jeweils drei Runden gespielt. Der Sonntag begann dann mit dem Achtelfinale und die restlichen Runden folgten über Tag bis zum Finale am Abend.

Runde 1 bis Achtelfinale

Teil 1

Teil 2

Teil 3

Teil 4

Teil 5

Teil 6

Teil 7

Teil 8

Viertelfinale bis Finale

Finale

Century-Breaks 
Im dritten PTC-Turnier gelang Barry Hawkins bereits das zweite Maximum Break in der Tourgeschichte. Persönlich war es sein erstes 147er Break. Insgesamt schafften 24 Spieler 35 Breaks von 100 Punkten oder mehr, 2 davon wurden in der Qualifikation der Amateure erzielt.

Quellen 

03
Billardturnier in Sheffield